О́лаф (также О́лав, У́лаф, У́лоф) — имя (в переводе с древнескандинавского — «наследник»). Происходит от древнескандинавского Óláfr/Ólafr. По другим источникам, данное имя произошло от соединения древнескандинавских корней: anoleifr или ano, означающих «предок», «пращур», и leifr, в значении «остающийся» либо «следующий», «последующий», «ведущий (свой род)». Таким образом, общий смысл имени — «последователь своих прародителей» или «сын своих предков». Традиционно имя писалось и произносилось через «в», однако после реформы правописания в 1906 году имя стали чаще произносить через «ф», хотя на письме встречаются как старый так и новый варианты написания. В настоящее время встречаются написания Olaf, Oluf (в Дании), Olav (в Норвегии), Olov, Olof (в Швеции), Ólafur (в Исландии) и Olavi (в Финляндии). В исторических текстах встречается также латинизированная форма Olaus или Olaüs. В древнеславянском языке было распространено на Новгородских землях в форме Улѣбъ.

Имя может быть как мужским, так и женским. Женская форма сохранилась на многих рунических камнях, а в Исландии женская форма до сих пор является 23-й по популярности среди женских имен.

Известные носители

Святые 
 Олаф II Святой (1015—1028)
 Олаф (Olaf или Oalus) (IX в) обращенный в христианство святым Ансгаром, принял мученичество в Бирке. Является местночтимым святым Римско-католической церкви, празднуется 29 июля.

Короли Дании 
 Олаф I (1086—1095)
 Олаф II (1139—1141), претендент, обладал властью лишь в Скании.
 Олаф III (1376—1387), был также королём Норвегии под именем Олаф IV.

Короли Норвегии 
 Олаф I Трюггвасон (995—1000) и его дед, Олаф Харальдссон Гейрстадальф
 Олаф II Святой (1015—1028)
 Олаф III (1067—1093), известный также как Олаф Мирный.
 Олаф Магнуссон (1103—1115)
 Олаф IV (1380—1387), был также королём Дании под именем Олаф III.
 Олаф V (1957—1991)

Короли Швеции 
 Олаф Шётконунг (995?—1022?)

На Руси 
 Улеб — сын Рёгнвальда Ульвссона, посадника в Ладоге. Новгородский воевода в походе на «Железные Ворота» в 1032 г.

Другие носители, известные по имени Улоф 
Норма произношения имени в современном шведском языке — Улоф.

 Улоф Пальме (1927—1986), премьер-министр Швеции в 1969—1976 и 1982—1986.
 Улоф Ашберг (1877—1960), шведский банкир, глава Nya Banken[sv].
 Пер Улов Энквист (род.1934), шведский писатель и драматург.

Вымышленные персонажи 
 Герр Олоф — герой одноимённых скандинавских и немецкой баллад.
 Олаф - герой мультфильма производства Disney, «Холодное сердце», «Холодное сердце 2».

Корабли 
 Пароходофрегат «Олаф»

См. также 
 Автодор-Олаф

Примечания 

Мужские имена
Имена скандинавского происхождения